Барабановское — название населённых пунктов:

Россия 
 Барабановское — село в Каменском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Барабановское — село в Городнянском районе Черниговской области.